Яхимо́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия; образована от имени Яхим ← Иоахим.

Известные носители:
 Яхимович, Алексей (род. 1990) — эстонский футболист.
 Яхимович, Андрей Милорьевич — советский и латвийский рок-музыкант и радиоведущий, участник групп «Поезд ушёл» и «Цемент».
 Яхимович, Варвара Львовна (1913—1994) — советский профессор, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Гос. премии СССР.
 Яхимович, Григорий Иванович (1792—1863) — галицко-русский грекокатолический и общественный деятель.
 Яхимович, Иван Антонович (1931—2014) — правозащитник, общественный деятель.
 Яхимович, Рафал (1893—1961) — литовский художник и скульптор.
 Яхимович, Фёдор Алексеевич (1887—1959) — доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Белорусской ССР.
 Яхимович, Шели (род. 1960) — израильский политик, депутат Кнессета, лидер партии «Авода».
 Яхимович, Эрик Николаевич (1968) — советский и белорусский футболист.

См. также 
 Яфимович

Примечания